Mosurowce – wieś na Ukrainie w rejonie zbaraskim należącym do obwodu tarnopolskiego.

Linki zewnętrzne 
 
 Mosurowce na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie tarnopolskim
Rejon zbaraski